Son La steht für:

 Sơn La (Provinz), vietnamesische Provinz
 Sơn La, Hauptstadt dieser Provinz